Le championnat 2019-2020 de hockey sur glace d'Autriche  porte le nom de « Erste Bank Eishockey Liga » ou EBEL. Il compte onze équipes engagées. La saison est annulée en raison de la pandémie de Covid-19.

EBEL

Format 
Les onze équipes jouent deux fois en match aller et retour soit 40 rencontres au total, après cette saison régulière le championnat est scindé en deux.

Les cinq premiers jouent dans un mini championnat en match aller et retour pour le placement des séries éliminatoires.

Les six derniers jouent un autre mini championnat pour déterminer deux équipes qui seront qualifiées pour les séries éliminatoires.

Saison régulière 
Trois équipes non autrichiennes évoluent dans le championnat : l'Alba Volan Székesfehérvár (Hongrie), l'Orli Znojmo (République tchèque) et le HC Bolzano (Italie).

Première phase 

L'EC Red Bull Salzbourg est qualifiée pour la Ligue des champions de hockey sur glace 2020-2021.

Poule de classement 
Entre parenthèses, le bonus de points acquis en fonction du classement de l'équipe lors de la première phase.

Le HC Bolzano et les Vienna Capitals sont qualifiés pour la Ligue des champions de hockey sur glace 2020-2021.

Poule de qualification 
Entre parenthèses, le bonus de points acquis en fonction du classement de l'équipe lors de la première phase.

Séries éliminatoires

Références 

2019-2020
Autriche
Sport en Autriche en 2020
Sport en Autriche en 2019
Compétition de hockey sur glace annulée en raison de la pandémie de Covid-19